Robin Jacobsson, född 10 augusti 1986 i Stockholm, är en svensk professionell ishockeyspelare som spelar för AIK i Hockeyallsvenskan.

Klubbkarriär

Referenser

Födda 1986
Idrottare från Stockholm
Levande personer
Män
Spelare i AIK Ishockey
Spelare i Brynäs IF
Spelare i Graz 99ers
Spelare i Hammarby Hockey
Spelare i Hanvikens SK
Spelare i Kiruna AIF
Spelare i Kookoo
Spelare i Leksands IF
Spelare i Luleå HF
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Tingsryds AIF
Spelare i Västerås Hockey
Svenska ishockeyspelare